est l'expression anglaise désignant l'arche de Noé. Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de L'Arche de Noé, film américain de Michael Curtiz, sorti en 1928 ;
 , court métrage américain de Bill Justice, sorti en 1959 ;
 , titre anglais de L'Arche de Noé (), film d'animation argentin de Juan Pablo Buscarini, sorti en 2007.

Télévision 
 , série télévisée diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée diffusée du  au  sur .
 , titre original de L'Arche de Noé, mini-série germano-américain de John Irvin diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;

Autres 

 Noah's Ark, album de CocoRosie (2005) ;
 Noah's Ark Water Park, parc aquatique situé dans le Wisconsin.
 Noah's Ark, le nom de plusieurs attractions de type palais du rire

Voir aussi